Gero pode referir-se a:

 Gero von Wilpert, escritor estónio.
 Doutor Maki Gero, personagem fictícia da série Dragon Ball e Dragon Ball Z.
 Gero, cidade japonesa da província de Gifu.

Desambiguação